Первая лига 2017/2018 () — 55-й сезон Первой лиги Турции по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 11 августа 2017 года и закончился 7 мая 2018 года. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Ссылки 
Первая лига Турции 2017/18 на сайте tff.org 
Первая лига Турции 2017/18 на сайте mackolik.com 

2017/2018
Турция
Спорт в Турции в 2017 году
Спорт в Турции в 2018 году